Il temerario (The Lusty Men) – film diretto da Nicholas Ray (1952)
Il temerario (The Great Waldo Pepper) – film diretto da George Roy Hill (1975)